Armador pode se referir a:

 Armador (basquete), posição de um jogador de basquete
 Armador (marinha), empresário que explora comercialmente o transporte naval
 Armador (bairro de Lisboa)
 Meia (futebol), posição também conhecida como armador

Desambiguação